Kobylisy (wijk), wijk in Praag
 Kobylisy (metrostation), metrostation in Praag